Sallai ist der Familienname folgender Personen:

 Melitta Sallai (* 1927), Tochter des letzten Besitzers von Schloss Muhrau
 Roland Sallai (* 1997), ungarischer Fußballspieler